Meisjesgraf (Boxmeer)
 Graf van Dorothea Esser